Anders Bruno Liljefors –  artista svedese
 Bruno Liljefors – pittore svedese, fratello di Ruben Liljefors
 Ingemar Liljefors – compositore svedese
 Lindorm Liljefors – artista svedese
 Ruben Liljefors – compositore e direttore d'orchestra svedese, fratello di Bruno Liljefors